Die Libanesische Premier League 2003/04 war die 44. Spielzeit der höchsten libanesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Insgesamt traten zwölf Mannschaften an. Sie begann am 4. Oktober 2003 und endete am 3. Juni 2004. Titelverteidiger war der Olympic Beirut.

Al Bourj und Al-Akhaa al-Ahli Aley stiegen nach der Saison 2002/03 in die Second Division ab. Die Aufsteiger waren Homenmen Beirut und Homenetmen Beirut.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Saison 2003/04 bei goalzz.com
 Saison 2003/04 bei RSSSF.com

2003 04
Fußballsaison 2003/04